Вейккаусліга 2020 — 90-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фінляндії.

Формат 

За новим регламентом на першому етапі 12 клубів зіграють між собою по два матчі. На другому етапі перша шістка зіграє в одне коло та розіграють місця з 1-го по 6-те, а друга шістка визначить невдах та розіграє місця з 7-го по 12-те. На третьому етапі клуби, що посіли з 3-го по 7-ме місця в плей-оф розіграють путівки до Ліги конференцій Європи.

Клуби

Підсумкова таблиця 
28 жовтня 2020 першість вирішено скасувати без проведення чемпіонського та втішного раунду через пандемію COVID-19 тож підсумкова таблиця після останнього 22-го туру вважається остаточною.

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0"|11/14 листопада 2020

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Вейккаусліга на soccerway 

2020
Фінляндія
2020 у Фінляндії